Amerikai Egyesült Államok
 Grayson (Észak-Karolina)
 Grayson (Georgia)
 Grayson (Kalifornia)
 Grayson (Kentucky)
 Grayson (Louisiana)
 Grayson (Missouri)
 Grayson (Ohio)
 Grayson (Oklahoma)
 Grayson megye (egyértelműsítő lap)
 Kanada
 Grayson (Saskatchewan)